

Acceptions 
 Un point de vue en philosophie est une façon de voir les choses ou de les considérer.
 Un point de vue est l'expression d'une opinion, individuel ou non, sur un sujet donné.
 Le point de vue littéraire est considéré comme un aspect (par ailleurs circonscrit à une époque, une société, ou un genre littéraire...) de la relation entre l'auteur, le locuteur et l'écrit. Depuis Gérard Genette, on utilise le mot focalisation dans le même sens.
 Un point de vue ou panorama est un lieu depuis lequel la vue sur le paysage est particulièrement intéressante ou spectaculaire.
 Le point de vue en photographie est l'endroit où est situé l'appareil de prise de vue.
 Un point de vue critique est une approche objective et rationnelle au moyen du scepticisme et du questionnement critique. En soulignant la prévalence des faits sur les opinions, il s'oppose aux points de vue individuels et consensuels qui n'utilisent pas la logique, la raison ou la méthode scientifique comme moyen de jugement. Le point de vue critique explore la connaissance plus loin que le simple point de vue cognitif car il remet les choses en question.

Littérature 
 Point de vue est une nouvelle de Isaac Asimov publiée dans le recueil Nous les robots.

Presse 
 Point de vue est un hebdomadaire français.